Mary-Kate et Ashley  Olsen, sont des sœurs jumelles, actrices, créatrices de mode, productrices et femmes d'affaires américaines.
 Elizabeth Olsen, actrice et sœur cadette des précédentes.

Frères et sœurs